Dubravci est un toponyme qui peut désigner :
 Dubravci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kanfanar, comitat d'Istrie ;
 Dubravci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Netretić, comitat de Karlovac.